Ökologische Knappheit wird in verschiedenen Bedeutungen gebraucht:

 Allgemein: Die Knappheit der  ökologischen Umwelt als Produktionsfaktor
 Im Rahmen von Ökobilanzen wird die  Methode der ökologischen Knappheit genutzt, um den Grad der Umwelteinwirkungen von Produkten, Prozessen oder sogar ganzen Unternehmen zu bestimmen
 „Ökologische Knappheit“ ist der Titel eines Buches des Soziologen Walter Ludwig Bühl aus dem Jahr, indem er ökologische Knappheit als die Situation beschreibt, in der die ökologische Nutzung im Rahmen der ökologischen Tragfähigkeit erfolgt (im Gegensatz zur „Ökologische Krise“ und dem „Ökologischen Zusammenbruch“)